Hamarijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamarijärvi (sjö, lat 65,78, long 25,98), 
 Hamarijärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Hamarijärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar